Вафа Мирзаага oглы Гулузаде (; ) — востоковед-арабист, дипломат, политолог, бывший Государственный Советник Азербайджанской Республики по внешним сношениям, президент Фонда политических исследований государств каспийского региона.

Биография 
Родился в Баку.

Отец — Мирзаага Гулузаде, академик Академии Наук Азербайджанской ССР, литературовед, востоковед.

Мать — Ягут Дилбази, писательница, литературовед азербайджанской и турецкой литературы.

 В 1963 году окончил факультет востоковедения Азербайджанского Государственного Университета (ныне Бакинский Государственный Университет).
Работал редактором и ведущим программ на арабском языке бакинского радио.
 В 1962—1964 годах продолжил образование в Институте востоковедения Академии Наук СССР, защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
 В 1970—1973 годах работал в Египте при посольстве СССР, где прошёл путь от атташе до 2-го секретаря посольства.
 В 1973-м году вернулся в Азербайджан и начал работу в ЦК Компартии Азербайджана, где прошёл путь от инструктора до заведующего отделом культуры. В эти годы окончил Академию Общественных наук при ЦК КПСС.
 С 1987-го по 1990-й — на дипломатической работе в посольстве СССР в Алжире на должности советника.
 В 1990 году принял предложение первого президента Азербайджана Аяза Муталибова занять пост государственного советника по внешнеполитическим вопросам. На этом посту он оставался при двух последующих президентах страны — Абульфазе Эльчибее и Гейдаре Алиеве. До конца 1990 года он входил в состав Совета безопасности Азербайджана.

В 1999 году создал Фонд политических исследований государств каспийского региона. Членами Совета председателей этого Фонда стали Генри Киссинджер, Збигнев Бжезинский и Джеймс Бейкер.

Кроме азербайджанского, В. Гулузаде свободно владел русским, арабским, английским, турецким, и разговорным фарси.

В его досье в МИД СССР записано: «чрезвычайно коммуникабелен, умеет устанавливать доверительные связи с высшими кругами страны пребывания».

Был женат на Лейле Ахмедовой, педагоге музыки, имел дочь и сына, внука и трёх внучек.

Книги 
«Кавказ среди врагов и друзей (статьи, интервью, выступления)». Баку, 2002 г., 231 с. .

Дополнительная информация 
В СМИ фамилия Гулузаде может встречаться в написании Гулизаде или Кулизаде; возможно также написание любого из вариантов с -заде через дефис.

Источники

Интервью 

 http://1news.az/politics/20090415124145891.html
 https://web.archive.org/web/20080117114458/http://inosmi.ru/translation/237226.html
 http://karabakh.legal.az/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=29

Политологи Азербайджана
Востоковеды СССР
Похороненные на Ясамальском кладбище